Cyanea ist

 eine Gattung der Glockenblumengewächse, siehe Cyanea (Pflanzengattung)
 eine Gattung aus der Quallenfamilie Cyaneidae, siehe Cyanea (Quallengattung)